Кубок Славы Муниципалитета Буэнос-Айреса () — футбольный турнир, организованный Ассоциацией Футбола Аргентины, в которой выступали команды Буэнос-Айреса, играющие в Ассоциации Футбола Аргентины, и Росарио, выступающие в Лиге Росарина.

Чемпион турнира получал возможность играть в турнире Кубок Славы Коусиньер против команды из Уругвая.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Argentina - Domestic Cup History

Национальные соревнования по футболу
Футбольные соревнования в Аргентине